Фавро́ль () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, округ Шатору.

Коммуна расположена на расстоянии около 200 км на юг от Парижа, 90 км на юго-запад от Орлеана, 50 км на северо-запад от Шатору.

Население 

Население — 346 человек (2007).

Достопримечательности 

 Церковь Нотр-Дам

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini